Philipp von Waldeck ist der Name folgender Personen:
 Philipp I. (Waldeck) (1445–1475), Graf von Waldeck-Waldeck
 Philipp II. (Waldeck) (1453–1524), Graf von Waldeck-Eisenberg
 Philipp III. (Waldeck) (1486–1539), Graf von Waldeck-Eisenberg
 Philipp IV. (Waldeck) (1493–1574), Graf von Waldeck-Wildungen
 Philipp V. von Waldeck (1519/20–1584), Domherr in Köln und Straßburg
 Philipp VI. (Waldeck) (1551–1579), Domherr in Straßburg, Graf von Waldeck-Landau
 Philipp VII. (Waldeck-Wildungen) (1613–1645), Graf von Waldeck-Wildungen

Siehe auch:
 Philipp Dietrich (Waldeck) (1614–1645), Graf von Waldeck-Eisenberg